Een administratieve post is in Oost-Timor de bestuurlijke eenheid tussen die van district en suco in. Er zijn in totaal 63 administratieve posten (postos administrativos).

Zie ook:
 Bestuurlijke indeling van Oost-Timor
 Lijst van sucos van Oost-Timor

Bestuurlijke indeling van Oost-Timor